Le hip-hop de Hong-Kong désigne la scène et la culture du hip-hop ayant émergé à Hong Kong. Le genre y émerge  au début des années 1990 avec des artistes comme notamment Sandy Lam et Shirley Kwan. Il se développe en 199 avec Softhard, et en 1999 avec la formation du groupe Lazy Mutha Fucka (LMF), premier groupe de rap-rock à signer chez une major, Warner Music.

Le premier EP de Sandy Lam chez Warner Music, Getting Mad en 1991, s'inspire du hip-hop, et est l'un des EP de Hong Kong certifiés disque de platine au début des années 1990. Il en va de même pour Golden Summer de Shirley Kwan, la même année.

Notes et références 

Hongkong
Culture hongkongaise